Мани встречается в нескольких значениях.

В географии:
 Мани — полуостров в Южной Греции, одна из оконечностей более крупного полуострова Пелопоннес.
 Мани́ — город в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Мани́ — город в Колумбии, департамент Касанаре, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Мани () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Мани — город в Чаде, регион Хаджер-Лами.
 Мани — территория местного управления в Нигерии, штат Кацина.
 Мани — поселение в Китае, Тибетский автономный район.
 Мани — деревня в Индии, штат Карнатака, округ Дакшина-Каннада.

В религии:
 Мани — древнеперсидский художник, основатель манихейства.
 Мани — бог Луны в германо-скандинавской мифологии.
 Мани — второе слово в одной из самых известных мантр буддизма — Ом мани падме хум.

Персоналии:
 Мани Ноймайер (род. 1940) — немецкий музыкант, участник группы «Guru Guru».
 Мани — псевдоним Гари Маунфилда, бас-гитариста группы «Primal Scream».
 Мани, Джон Уильям (1921—2006) — американский психолог и сексолог, занимавшийся проблемами сексуальной идентичности.
 Мани, Саполь (род. 1991) — тоголезский футболист, полузащитник.
 Мани, Зут (род. 1942) — британский клавишник и вокалист.
 Мани, Эдди (настоящее имя Эдвард Джозеф Махоуни; 1949—2019) — американский рок-певец, автор песен.

Прочее:
 Мани — двенадцатая буква грузинского алфавита.
 Мани — турецкая частушка в виде четверостишья.
 МАНИ — Московский архив нового искусства.